

Anno 
 606 o 606 a.C.

Codici 
 606 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Norderstedt, presso Amburgo, nella Bassa Sassonia

Matematica 
 606 – numero

Altro 
 Denominazione del farmaco Salvarsan.